Il singolare del torneo di tennis WTA Bratislava 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Dája Bedáňová che ha battuto in finale Miriam Oremans 6-1, 5-7, 6-3.

Teste di serie 

 Anne-Gaëlle Sidot (quarti di finale)
 Anne Kremer (secondo turno)
 Justine Henin (quarti di finale)
 Denisa Chládková (semifinali)

 Sylvia Plischke (quarti di finale)
 Dája Bedáňová (campionessa)
 Assente
 Ol'ga Barabanščikova (secondo turno)
 Adriana Gerši (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Bratislava 2000